Perfekt steht für:
 Perfekt, grammatikalische Zeitform
 perfekt, Adjektiv zu Perfektion (Begriffsklärung)
 Továrna Automobilů Perfekt, Automobilhersteller in Österreich-Ungarn bzw. Böhmen

Siehe auch:
 Perfect, amerikanisches Filmdrama, 1985